Numerose navi della Royal Navy sono state battezzate HMS York dal nome della città di York, capoluogo della contea dello Yorkshire, sul fiume Ouse.

 La prima fu la York – costruita nel 1654 come Marston Moor, una nave da 54 cannoni. Venne ribattezzata York dopo la Restaurazione inglese del 1660. Si arenò e venne smantellata nel 1703
 La seconda fu la York – costruita nel 1706, fu una nave di quarta classe da 60 cannoni, affondata nel 1751 a Sheerness come frangiflutti
 La terza fu la York – varata nel 1753, un'altra quarta classe da 60 cannoni, smantellata nel 1772
 La quarta fu la York – originariamente Betsy, una corvetta acquistata nel 1777 in Nord America. Nel 1778 venne catturata dai francesi, ma successivamente ricatturata
 La quinta fu la York – ex East Indiaman Pigot, acquistata nel 1779 come cargo nelle Indie occidentali, e rivenduta nuovamente nel 1781
 La sesta York – destinata ad essere la East Indiaman Royal Admiral, venne acquistata in costruzione nel 1796 e convertita in un vascello di terza classe da 74 cannoni. Servì nella marina per otto anni prima di affondare a Bell Rock nel Mare del Nord nel 1804
 La settima York – varata nel 1807, fu un altro vascello di terza classe da 74 cannoni. Convertita in una nave per il trasporto di prigionieri nel 1819, venne smantellata nel 1854
 L'ottava York – fu una nave a vapore armata requisita dal 1915 al 1919. Servì nella prima guerra mondiale
 La nona York (90) – varata nel 1928 fu un incrociatore pesante della classe County. Servì nella seconda guerra mondiale e fu affondata nella baia di Suda, Creta, da barchini esplosivi italiani
 La decima York (D98) – varata nel 1982, fu un cacciatorpediniere classe Type 42 ritirato dal servizio attivo nel 2012 e demolito nel 2015

York